K97 ou K.97 est un sigle qui peut faire référence à :
 Symphonie nº 47 (K.97), une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 97, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres